Cartones para tapices puede referirse a:

 Los cartones empleados como plantillas o modelos para la confección de tapices, especialmente los de varios famosos pintores:

 Cartones de Goya
 Cartones de Rafael